Prinsesse Leonore af Sverige, hertuginde af Gotland (Leonore Lilian Maria, født 20. februar 2014), er prinsesse af Sverige og hertuginde af Gotland.

Prinsesse Leonore er datter af prinsesse Madeleine, hertuginde af Hälsingland og Gästrikland, og hendes mand, Christopher O'Neill. Hun blev født i New York på Weill Cornell Medical Center, USA  med sin far til stede.. En 21-salut blev fyret af i Stockholm for at fejre hendes fødsel. Hendes navn og titlerne blev afsløret, da hendes bedstefar, kong Carl XVI Gustaf, mødte kabinettet den 26. februar 2014. På dette tidspunkt blev det også meddelt, at prinsesse Leonore er i arvefølgen til tronen. For at være berettiget skal hun opdrages som et medlem af den svenske kirke og opholde sig i Sverige i løbet af sin opvækst.

Dåb 
Prinsesse Leonore blev den 8. juni 2014 døbt i Slottskyrkan på Drottningholm Slot. Hendes seks faddere er hendes moster Kronprinsesse Victoria, sin mors fætter Patrick Sommerlath, sin mors veninde Louise Gottlieb, sin faster Tatjana d'Abo, sin faster Natascha Abensperg und Trauns mand Ernst Abensperg und Traun og sin fars barndomsven Alice Bamford. Ved dåben blev prinsesse Leonore tildelt Serafimerordens insignier.

Navnene 
Forældrene valgte Leonore som tiltalenavn. To andre kongelige i Europa bærer navnet: Leonor af Spanien og Leonore af Orange-Nassau. Tidligere har det kun været båret af det svenske kongehus i det længere form: Eleonora. Lilian er navngivet efter prinsesse Lilian, babyens morfars onkels kone, og Maria efter Prinsesse Leonores farmor.

Titler, ordner og dekorationer

Titler og prædikater 
 20. februar 2014 - 6. oktober 2019: Hendes kongelige højhed Prinsesse Leonore af Sverige, Hertuginde af Gotland
 7. oktober 2019 - nu : Prinsesse Leonore, Hertuginde af Gotland

Svenske ordner og dekorationer 
 Ledamot og Kommendör af Kungl. Maj: ts orden, der regnes fra fødselen, blev tildelt insignierne ved sin dåb den 8. juni 2014.

Anetavle 
Prinsesse Leonore deler i sagens natur aner med sine søskende Prins Nicolas af Sverige og Prinsesse Adrienne af Sverige.

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Personer fra New York City
Prinsesser fra Sverige
Huset Bernadotte
Hertuginder af Gotland